Der Begriff Senova steht für folgende Unternehmen:
 SENOVA GmbH in Albstadt (Deutschland)
 Senova Ltd. in Great Abington (Großbritannien)
 Senova — Gesellschaft für Biowissenschaft und Technik mbH in Weimar (Deutschland)
 Senova Dental Studios Soliton Ltd. in Watford (Großbritannien)
 Senova Kunststoffe GmbH & Co KG in Uttendorf (Österreich)
 Senova Maschinenbau GmbH & Co KG in Piesendorf (Österreich), ein Unternehmensteil der Klepsch Group
 Senova Seating Company in San Diego (Vereinigte Staaten)
 Senova Science Pty..Ltd.  in Burwood East (Australien)
 Senova Systems, Inc. in Sunnyvale (Vereinigte Staaten)

sowie für folgende Submarken:
 Beijing Senova, Submarke aus China für Automobile